Биджа́р () — одна из 9 областей (шахрестанов) иранской провинции Курдистан. Административный центр — город Биджар.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Чанг Альмас (بخش چنگ الماس)
 Корани (بخش کرانی)
Население области на 2006 год составляло 95 461 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Курдистана